Ногкау (, дослівно «нове селище»):

Північна Осетія

Алагирський район 
 Ногкау (рівнинне селище, Алагирський район) — рівнинне село в  Алагирському районі Північна Осетія.
 Ногкау (гірське селище, Алагирський район) — гірське селище в  Алагирському районі Північна Осетія.

Ірафський район 
  Ногкау (село, Ірафський район) — село в  Ірафському районі Північна Осетія.

Південна Осетія 
 Ногкау (село, Південна Осетія) — село в  Дзауському районі Південної Осетії.

Грузія (Трусовська ущелина) 
 Ногкау (село, Казбегський район) — селище в  Трусовській ущелині.

Див. також 
 Алагирський район